Il doppio del torneo di tennis Open GDF SUEZ 42 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Karolína Plíšková e Kristýna Plíšková che hanno battuto in finale Julie Coin e Eva Hrdinová 6-4, 4-6, [10-5].

Teste di serie 

 Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (Campionesse)
 Julie Coin /  Eva Hrdinová (finale)

 Lara Arruabarrena-Vecino /  Elica Kostova (semifinali)
 Kiki Bertens /  Naomi Broady (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open GDF SUEZ 42 2012